

Wydarzenia 

 Europa
 Akwitania niezależna.

671